Фёдор Кали́нин:
 Калинин, Фёдор Алексеевич (1914—1986) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Калинин, Фёдор Иванович (1882—1920) — русский советский литературный критик, общественный деятель.